1664 км — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги на линии Уфа — Кропачёво. Расположена в деревне Старокубово Иглинского района Башкортостана, в 2,8 км к востоку от села Иглино — административного центра района. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

У юго-западного конца платформы имеется переезд. В 9 км к югу от платформы проходит автодорога .

На платформе останавливается большинство проходящих через неё электропоездов).

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иглинского района
Старокубово